Muel (Espanha), um município espanhol na província de Saragoça, comunidade autónoma de Aragão.
Muel (Ille-et-Vilaine), uma comuna francesa no departamento Ille-et-Vilaine, na região administrativa da Bretanha.